Rondonensi – abitanti di Marechal Cândido Rondon
Rondonensi – abitanti di Rondon (Brasile)
Rondonensi – abitanti di Rondon do Pará
Rondonensi – abitanti di Rondón (Colombia)